Rescue (videospel), een videospel van Mastertronic uit 1987
Rescue (Silverstein), een album van Silverstein
Rescue (Echo & the Bunnymen), een album van Echo & the Bunnymen

Zie ook 
Rescue Me (doorverwijspagina)